Модипане () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Кгатленг.

Общая информация 
Находится в юго-западной части округа, примерно в 25 км к востоку от столицы страны, города Габороне, недалеко от границы с ЮАР. В деревне имеется одна начальная школа.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 3199 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны